Зизио има више значења:

 Општина Зизио (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зизио (Зизио, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику